Zuidpolder (Barendrecht)
 Zuidpolder (Berkel)
 Zuidpolder (Edam)
 Zuidpolder (Grootegast)
 Zuidpolder (Terneuzen)
 Zuidpolder van Delfgauw